Le prix Osella pour la meilleure contribution technique () est une ancienne récompense remise chaque année de 2004 à 2012 lors de la Mostra de Venise.

Palmarès

Années 2000 
 2004 : Studio Ghibli pour Le Château ambulant (ハウルの動く城, Hauru no Ugoku Shiro) de Hayao Miyazaki (animation)
 2005 : William Lubtchansky pour Les Amants réguliers de Philippe Garrel (photographie)
 2006 : Emmanuel Lubezki pour Les Fils de l'homme (Children of Men) d'Alfonso Cuarón (photographie)
 2007 : Rodrigo Prieto pour Lust, Caution (色，戒, Sè, Jiè) de Ang Lee (photographie)
 2008 : Alisher Khamidkhodjaev et Maksim Drozdov pour Bumažnyj soldat de Alexeï Guerman (photographie)
 2009 : Sylvie Olivé pour Mr. Nobody de Jaco Van Dormael (décors)

Années 2010 
 2010 : Mikhaïl Kritchman pour Le Dernier Voyage de Tanya (Овсянки, Ovsyanki) de Alekseï Fedortchenko (photographie)
 2011 : Robbie Ryan pour Les Hauts de Hurlevent (Wuthering Heights) de Andrea Arnold (photographie)
 2012 : Daniele Ciprì pour Mon père va me tuer (È stato il figlio) de Daniele Ciprì (photographie)

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Mostra de Venise
 Prix Osella
 Prix Osella pour le meilleur scénario

Liens externes 
 / Site officiel
  Histoire de la Mostra de 1932 à nos jours
  La Mostra de Venise par année sur l'Internet Movie Database